Veyvah (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Veyvah (Meemu-atol), een eiland van het Meemu-atol, Maldiven
 Veyvah (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven